Список історичних населених місць Вінницької області — витяг із Списку історичних населених місць України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. № 878 .

Вінницька область
Населені пункти Вінницької області
Історія Вінницької області
Культура Вінницької області
Списки:Списки історичних населених місць України
Списки українських топонімів